

A zenében 
Shine (Imogen Heap-dal)
Shine (Collective Soul-dal)
Shine (Take That-dal)
SHINE ifjúsági világzene együttes

Az Eurovíziós Dalfesztiválokon 
Shine (The Toppers-dal), a 2009-es Eurovíziós Dalfesztivál holland dala
Shine (Szopo Nizsaradze-dal), a 2010-es Eurovíziós Dalfesztivál grúz dala
Shine (Natália Kelly-dal), a 2013-as Eurovíziós Dalfesztivál osztrák dala
Shine (Tolmacsova ikrek-dal), a 2014-es Eurovíziós Dalfesztivál orosz dala

Egyéb 
 Shine, település az USA Washington államában